Анике́евка — остановочный пункт Рижского направления Московской железной дороги в городском округе Красногорск Московской области. Находится недалеко от деревни Аникеевка, входящей в состав микрорайона Опалиха города Красногорска. Является остановочным пунктом линии МЦД-2 Московских центральных диаметров, после запуска которого на станции останавливаются все электропоезда, кроме экспрессов.

Имеется прямое сообщение на Курское направление. На запад беспересадочное сообщение осуществляется до станции Шаховская, на восток — до станций Москва-Рижская и Серпухов.

Построена в 1964 году в связи с появлением в этом районе дачной застройки. Названа по находящейся в 400 метрах деревне. Состоит из двух прямых боковых платформ, на второй платформе находится кассовый павильон. Турникетами не оборудована. Относится к четвёртой тарифной зоне. C 15 августа 2012 на платформе работает касса.

Западнее платформ находится регулируемый железнодорожный переезд дороги, ведущей к Волоколамскому шоссе.

Время движения от Рижского вокзала — 47 минут.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания

Ссылки 
 Расписание электропоездов

Остановочные пункты Московско-Смоленского региона Московской железной дороги
Транспорт Красногорска
Железнодорожные станции и платформы городского округа Красногорск
МЦД-2